Плисса — топоним:

 Плисса (Плиса) — деревня в Глубокском районе Витебской области Белоруссии
 Плисса — деревня в Смолевичском районе Минской области Белоруссии
 Плисса — озеро в Глубокском районе Витебской области Белоруссии
 Плисса — озеро на границе Глубокского и Поставского районов Витебской области
 Плисса — озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области

См. также 
 Плиса
 Плиссы